Jonas Falk kan syfta på:
 Jonas Falk (rånare) (1828–1855), svensk brottsling under 1800-talet, hans grav är den mytomspunna Falks grav
 Jonas Falk (1944–2010), svensk skådespelare
 Jonas Oredsson (född 1972), svensk brottsling, har bytt namn till Jonas Falk